Sogod est un toponyme philippin qui peut désigner :
 la , au sud de l'île de Leyte ;
 Sogod, une municipalité de la province de Cebu ;
 Sogod, une municipalité de la province de Leyte du Sud.